Branchiura bezeichnet:
 eine Unterklasse innerhalb der Krebstiere, siehe Fischläuse
 eine Ringelwurm-Gattung aus der Familie Naididae, siehe Branchiura (Gattung)